Geslacht van kreeftachtigen: Alima (geslacht)
 Rivier in Congo-Brazzaville: Alima (rivier)